Canal 13 (El Trece) – rete televisiva dell'Argentina
 Canal 13 – rete televisiva del Cile
 Canal 13 – rete televisiva della Colombia
 Canal 13 – rete televisiva della Costa Rica
 Canal 13 – rete televisiva del Paraguay